Das L’Open Emeraude Solaire de Saint-Malo 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Saint-Malo. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 14. bis 20. September 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Saint-Malo